Скалар може бити:
 Скалар (математика), број наспрам векторa, функције или других објеката.
 Скалар (физика), физичка величина која има исту вредност у сваком координатном систему. 
 Скалар (рачунарство), атомска величина која у једном моменту може да има само једну вредност спрам низа, матрице итд.
 Скалар (риба), акваријумска рибица из фамилије циклида.
 Скупоцени скалар, врста мекушца

Види још 
 Скаларно поље
 Скаларно множење
 Псеудоскалар
 Скаларни процесор
 Скаларно спрезање
 Скаларна интеракција